

Geografia 
Comunità montana dei Cimini – comunità montana del Lazio
Monti Cimini – catena montuosa del Lazio

Persone 
Federico Cimini – cantautore italiano
Paolo Cimini – ciclista italiano